Elisabet av Frankrike kan syfta på:

 Elisabet av Frankrike (1545–1568), dotter till Henrik II av Frankrike
 Elisabet av Frankrike (1602–1644), dotter till Henrik IV av Frankrike
 Elisabet av Frankrike (1727–1759), dotter till Ludvig XV av Frankrike
 Elisabet av Frankrike (1764–1794), dotter till Ludvig Ferdinand

Se även 

 Elisabeth av Österrike (1554–1592), gift med Karl IX av Frankrike